Južnyj – in Russia
 Južnyj (Oblast' di Odessa) – in Ucraina
 Južnyj, denominazione originaria di Pivdenne